HTV puede referirse a:

 Harlech Television, la franquicia de la cadena de televisión ITV1 (Reino Unido), que emite para Gales y el Oeste de Inglaterra (que es una subparte del Sudoeste de Inglaterra que comprende de los territorios cercanos a Bristol), y que dejó de usar su nombre en el 2002, siendo renombrado ITV Wales & West (ITV Gales y Oeste).
 HispanicTV (HTV) un canal musical de televisión por suscripción de Miami.
 Vehículo de transferencia H-II (H-II Transfer Vehicle), una nave espacial robótica japonesa.